Civil kan avse:

 Civilt samhälle – en del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av staten
 Civilt försvar – en verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs
 Civilbefolkning – i folkrättslig bemärkelse personer som ej är soldater
 Civilrätt – en del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra
 Civilingenjör – en yrkesexamen
 Civilekonom – en titel efter en akademisk ekonomutbildning
 Civila (musikalbum) – ett skivalbum av Hootenanny Singers